

Geografia 
 Salt – rzeka w Arizonie
 Salt – rzeka w Kentucky
 Salt – miejscowość w Hiszpanii
 Salt – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Kultura popularna 
 Salt – wytwórnia płytowa
 Salt – film sensacyjny z 2010 roku
 Salt – album muzyczny Lizz Wright wydany w 2003 roku
 „Salt” – singel Avy Max wydany w 2019 roku

Inne 
 sól (salt) – pojęcie z zakresu kryptografii
 SALT – Società Autostrada Ligure Toscana, operator włoskich autostrad

Zobacz też 

 SALT